Cozo Taguchi (Araçatuba,  — ?, ), filho de imigrantes japoneses e radicado em Pereira Barreto, foi um filósofo, jornalista, político e historiador brasileiro.

Trajetória política 
Eleito na primeira eleição pereira-barretense, em 1947, por 17 anos ocupou a Presidência da Câmara Municipal, tendo, em 1970, recebido na 12.ª Reunião da Família Municipalista Brasileira, na cidade de Bauru, o Diploma de "melhor Vereador do Ano" do Estado de São Paulo.

Ligações externas

Contabilistas do estado de São Paulo
Brasileiros de ascendência japonesa
Vereadores de São Paulo (estado)
Naturais de Araçatuba